IRR har flera betydelser:

 IRR – valutakoden ISO 4217 för Irans valuta, se iransk rial
 IRR – den irakiska statliga järnvägen, se IRR (järnvägsbolag)
 irr-, ett prefix, se Lista över prefix i svenskan